Жеребкин:

 Жеребкин, Василий Евсеевич (1921—2002) — советский и украинский учёный-правовед.
 Жеребкин, Вячеслав Пантелеевич (род. 1968) — российский певец и музыкант.
 Жеребкин, Яков Васильевич — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1956).